Le championnat IndyCar Series 2019 est la  du championnat d'IndyCar Series. Comportant 17 courses, il démarre le  à St. Petersburg et se termine le  à Monterrey. 

Le principal événement est les 500 miles d'Indianapolis, remportés par le Français Simon Pagenaud (une première depuis la victoire du franco-suisse Gaston Chevrolet en 1920). Honda est le vainqueur en titre de la coupe des constructeurs pour la deuxième fois consécutive. L'Américain Josef Newgarden a remporté le titre pilote pour la seconde fois de sa carrière.

Écuries et pilotes 

Toutes les écuries utilisent le châssis Dallara DW12 Mk. III équipé du package aérodynamique universel IR18 et des pneumatiques Firestone.

Calendrier de la saison 2019 

Légende :

  : circuit urbain temporaire
  : circuit routier
  : circuit ovale

Résultats des épreuves

Classements du championnat

Pilotes

Constructeurs

Notes et références

Lien externe 
 

Indy Racing League
IndyCar